Odd-Number-Theorem () steht für unterschiedliche Sätze oder Theorien darunter:

 in der Astronomie eine Aussage zur Anzahl an Bildern bei Gravitationslinsen, siehe Odd-Number-Theorem
 in der Mathematik ein Satz zu Quadratzahlen, siehe Quadratzahl#Formeln_zum_Generieren_von_Quadratzahlen